Het Europese kampioenschap voor mannen allround 1955 werd georganiseerd door de Internationale Schaatsunie (ISU), op 5 en 6 februari 1955 op de ijsbaan Kopparvallen in Falun te Zweden. Er namen 39 schaatsers uit 11 landen aan deel.

Titelverdediger was de Rus Boris Sjilkov, die de Europese titel in 1954 te Davos had veroverd. De Zweed Sigge Ericsson veroverde de Europese titel.

Klassement 

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd

1955
Langebaanschaatsen in 1955
Schaatsen in Zweden
Schaatsen
Sport in Dalarnas län
Falun